Egharevba ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Egharevba (* 1985), nigerianisch-österreichischer Fußballspieler
 Jakob Uwadiae Egharevba (1893–1980), nigerianischer Autor und Historiker